Перева́льный — хутор в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 97 км. Расстояние до районного центра: 33 км.

История 
Основан крестьянами из села Нагутского и центральных губерний Российской империи в 1912—1913 годах.

До 2015 года хутор был административным центром упразднённого Перевальненского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 69 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение.

Образование 
 Детский сад № 20 «Теремок».
 Средняя общеобразовательная школа № 10. 1 сентября 1979 года — открытие восьмилетней школы на 120 мест. 1981 год — начало функционирования школы № 10 как средней общеобразовательной.

Экономика 
 СПК «Возрождение».

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района